Entrée (französisch für „Eingang“) steht für:

 Entrée (Mahlzeit), ein Zwischengericht in der Menüabfolge
 Eingangsbereich eines Gebäudes, siehe Erschließung (Gebäude)
 musikalisches Eröffnungsstück, siehe Intrada
 erste Phase eines Tanz-Duetts, siehe Pas de deux
 Entrée de ballet, Auftritt der Tänzer zu einer Ballett-Szene, die Szene an sich oder die Musik dazu

Siehe auch:
 Eingang (Begriffsklärung)